Manos Limpias puede tener dos significados diferentes:
 El proceso judicial italiano que destapó una extensa red de corrupción política a comienzos de los años 1992.
 La asociación española Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias.